Олег Блохин:
* Блохин, Олег Владимирович (род. 1952) — советский и украинский футболист, тренер.
 Блохин, Олег Олегович (род. 1980) — российский и украинский футболист.